El Torneig d'Hamburg 2020, oficialment conegut com a Hamburg European Open 2020, és una competició tennística jugada sobre terra batuda que està inclosa dins de les sèries 500 de l'ATP. La 113a edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 27 de setembre de 2020 a l'Am Rothenbaum d'Hamburg, Alemanya. El torneig s'havia de celebrar la setmana del 13 de juliol però degut a la pandèmia per coronavirus es va ajornar unes setmanes en preparació del Roland Garros.

El tennista rus Andrei Rubliov va guanyar el seu tercer títol de la temporada, i també el més important del seu palmarès fins al moment.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2020
ATP Tour 2020